Hendrik van der Borcht il Vecchio – incisore e pittore fiammingo di nature morte nato nel 1583
 Pieter van der Borcht – pittore fiammingo nato nel 1589
 Hendrik van der Borcht il Giovane – pittore tedesco del periodo barocco nato nel 1614